Napad je u vojništvu vid borbe kojim se protivnika prisiljava na obranu.

Napad može značiti i:
 Napad (šport) -  akcija kojoj je cilj postignuće zgoditka, odnosno željenog cilja.
 Agresivni čin čiji je cilj uništenje ili povreda fizičkog ili psihičkog integriteta pojedinca ili organizacije;
 Napad (medicina) - jak kratkotrajan nastup neke tjelesne ili duševne smetnje (napad kašlja, epileptični napad);